Friedrich Schulze ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Schulze (Politiker, I), deutscher Politiker, MdL Anhalt 
 Friedrich Schulze (Theologe) (1690–1766), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Schlossprediger und Stiftssuperintendent
 Friedrich Schulze (Architekt) (1843–1912), deutscher Architekt
 Friedrich Schulze (Historiker) (1881–1960), deutscher Historiker
 Friedrich Schulze (Bürgermeister), deutscher Politiker, MdL Waldeck-Pyrmont und Bürgermeister von Sachsenhausen
 Friedrich Schulze (Politiker, 1888) (1888–1963), deutscher Kaufmann und Politiker (BDV, CDU), MdBB
 Friedrich Schulze (Politiker, 1896) (1896–1976), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin
 Friedrich Schulze-Langendorf (1886–1970), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Friedrich Schulze-Maizier (1888–1971), deutscher Schriftsteller 
 Friedrich August Schulze (1770–1849), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Christian Schulze (1750–1813), deutscher Richter und Politiker, Bürgermeister von Roitzsch 
 Friedrich Gottlob Schulze (1795–1860), deutscher Nationalökonom und Landwirt
 Friedrich Wilhelm Schulze Buxloh (1877–1959), deutscher Montanindustriemanager

Siehe auch:
 Fritz Schulz
 Fritz Schulze
 Fritz Schultz
 Friedrich Schulz
 Friedrich Schultz
 Friedrich Schultze